Техас има више значења:

 Техас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Техас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Техас (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику